Бахмутский — фамилия. Известные носители:
 Бахмутский, Александр Наумович (1911—1961) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Бахмутский, Алексей Иванович (1893—1939) — советский изобретатель.
 Бахмутский, Владимир Яковлевич (1919—2004) — советский и российский филолог, культуролог, профессор.
 Бахмутский, Пётр Саулович (?—1971) — советский сценарист.

Топоним 
 Бахмутский — исчезнувший хутор в Кизлярском районе Дагестана.

См. также 
 Бахмутский уезд
 Бахмутский округ
 Бахмутский сельсовет
 Бахмутский гусарский полк
 Бахмуцкий, Владимир Павлович — русский офицер.